Wittichow ist der frühere deutsche Name von zwei Siedlungen im Powiat Stargard in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:

 Wittichow (I), siehe Witkowo Pierwsze
 Wittichow (II), siehe Witkowo Drugie